Hixon ist der Familienname folgender Personen:

 Domenik Hixon (* 1984), US-amerikanischer Footballspieler
 Jemma Pixie Hixon (* 1991), britische Amateursängerin
 Lex Hixon (1941–1995), US-amerikanischer Poet und spiritueller Lehrer
 Michael Hixon (* 1994), US-amerikanischer Wasserspringer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hixon (Alabama)
 Hixon (Minnesota)
 Hixon (Tennessee)
 Hixon (Wisconsin), Town(ship) im Clark County

in Kanada:
 Hixon (British Columbia)

in England:
 Hixon (Staffordshire)

Siehe auch:
 Hixon Symposium, Hixon Symposium on Cerebral Mechanisms in Behavior, California Institute of Technology, 20. bis 23. September 1948
 Hickson
 Higson